Магуа́йр (, ) — ирландская фамилия.

Известные носители:
 Магуайр, Бассет (1904—1991) — американский ботаник.
 Магуайр, Гарри (род. 1993) — английский футболист.
 Магуайр, Джозеф (род. 1952) — американский военный деятель, вице-адмирал ВМС США.
 Магуайр, Джон Фрэнсис (1815—1872) — ирландский и английский писатель и деятель ирландского возрождения.
 Магуайр, Кевин (род. 1960) — американский художник комиксов.
 Магуайр, Клэр (род. 1987) — британская певица и автор песен.
 Магуайр, Крис (род. 1989) — шотландский футболист.
 Магуайр, Лео (1903—1985) — ирландский певец, автор песен и радиоведущий.
 Магуайр, Майкл — шотландский снукерист.
 Магуайр, Марти (род. 1969) — американский автор песен, гитаристка и виолончелистка.
 Магуайр, Мейрид (более известна под фамилией Корриган; род. 1944) — лауреат Нобелевской премии мира 1976 года.
 Магуайр, Стивен (род. 1981) — шотландский профессиональный снукерист.
 Магуайр, Тоби (род. 1975) — американский актёр и продюсер.
 Магуайр, Шон (род. 1976) — британский актёр и певец.
 Магуайр, Эмили (род. 1987) — британская хоккеистка на траве, защитница.

См. также 
 «Джерри Магуайер» — американский кинофильм 1996 года.
 Maguire (значения)
 Макгуайр

Примечания